Man Hunt heißen die Filme
 Man Hunt, Originaltitel von Menschenjagd (1941), Spionagefilm von Fritz Lang
 Man Hunt (1994), US-amerikanischer Actionfilm von John Weidner

Siehe auch:
 Manhunt (Begriffsklärung)